"Pinon" pode ser:
 Pinon (Aisne), na França
 Pinon (Arizona), nos EUA

Ver também
 El Piñón

Desambiguações de topônimos